Trevor Morris může být:

 Trevor Morris (fotbalista) (1920–2003) – velšský fotbalista
 Trevor Morris (ragbista) (* 1942) – novozélandský ragbista
 Trevor Morris (hudebník) (* 1970) – kanadský hudebník a skladatel